Křivoklát, comune della Repubblica Ceca
Krivoklát, comune della Slovacchia